Good Morning (englisch: Guten Morgen) steht für:
 einen englischen Gruß
 Good Morning (1971), US-amerikanischer Kurzfilm von Ken Greenwald (1971)
 Good Morning (2018), libanesisch-französischer Spielfilm von Bahij Hojeij (2018)
 Good Morning (2020), US-amerikanischer Spielfilm von Andre Bato (2020)

Siehe auch:
 Good Morning Good Morning, Lied der Beatles (1967)